Die Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen 1938/39 war die sechste Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Ostpreußen im Sportgau Ostpreußen. Nachdem die Gauliga seit diesem Jahr wieder mit zehn feststehenden Teilnehmern ausgespielt wurde, wurde die Bezirksklasse auf sechs Staffeln mit sieben bis neun Teilnehmern erweitert. Die Sieger der einzelnen Staffeln qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Ostpreußen 1939/40. In dieser setzten sich die Reichsbahn SG Königsberg und der SC Preußen Danzig durch.

Staffel Allenstein 

|}

Staffel Danzig 

|}

Staffel Elbing 

|}

Staffel Insterburg 

|}

Staffel Königsberg 

|}

Staffel Masuren 

|}

Quellen 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken: Fußball im baltischen Sportverband 1933/34 — 1944/45, Herausgeber: DSfFS e. V., Berlin 2018

1938
Fußballsaison 1938/39